Список регионов Украины по площади перечисляет административно-территориальные единицы первого уровня Украины в порядке уменьшения площади.

Примечания

См. также 
 Список регионов Украины по численности населения

Украина
Списки:Украина
География Украины
регионов Украины по площади